Santa Inés, gemeente in Spanje
Santa Inês (doorverwijspagina), gemeenten in Brazilië